Jan Komínek ist der Name folgender Personen:
 Jan Komínek (Handballtorwart) (* 1981), tschechischer Handballtorwart
 Jan Komínek (Schauspieler) (* 1994), tschechischer Schauspieler